Futbolnyj klub BATE Borisov (normalt kendt som BATE Borisov eller bare FC BATE) er en hviderussisk fodboldklub fra byen Barysaw. Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Barysaw-Arena. Klubben blev grundlagt i 1973, og har siden da vundet fem hviderussiske mesterskaber og én pokaltitel.

BATE Borisov kvalificerede sig i 2008 som den første hviderussiske klub nogensinde til gruppespils-fasen i Champions League. Her kom man i en svær gruppe med Real Madrid, Juventus og Zenit Skt. Petersborg, hvor udbyttet af de seks kampe blev tre uafgjorte og tre nederlag.

i 2012 var BATE Borisov igen repræsenteret ved verdens bedste klubturnering, her var de i gruppe med Bayern München, Valencia C.F. og Lille OSC. Denne optræden endte med en tredjeplads og kvalifikation til Europa League. Mest bemærkelsesværdigt var en flot sejr på 3-1 hjemme over gruppevinderen Bayern München.

Titler 
 Hviderussisk Mesterskab (15): 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018

 Hviderussisk Pokalturnering (3): 2006, 2010 og 2015

 Superpokalturnering (7): 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 22. maj 2022.

Europæisk deltagelse

Referencer

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside 
Champions League klubprofil 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1973
Barysaw